Brian Dozier (né en 1987), joueur d'arrêt-court des Ligues majeures de baseball ;
 Henrietta Dozier (1872-1947), architecte américaine
 Kristen Dozier (née en 1988), joueuse de volley-ball américaine ;
 Lamont Dozier (1941–2022), compositeur et réalisateur artistique américain ;
 Marc Dozier (né en 1974), photoreporter français ;
 Patrice Dozier, acteur français de théâtre et de doublage ;
 Robert Dozier (né en 1985), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Robert Dozier (1930-2012), scénariste américain ;
 William Dozier (1908-1991), acteur et producteur américain.

Toponyme 

 Dozier, une ville du comté de Crenshaw située dans l'État d'Alabama ;
 Dozier, census-designated place située en Californie ;
 Dozier, une communauté non-incorporée du comté de Forsyth située  dans l'État de Caroline du Nord.

Homonymie de patronyme